Инна Павловна Бабьева (06.05.1927 — 18.06.2018) — российский учёный в области почвенных дрожжей, кандидат биологических наук, лауреат Ломоносовской премии.

Родилась в с. Романовка Саратовской области в семье выпускников Саратовского СХИ: отец — Павел Георгиевич Попов (1900-1983), почвовед, мать — Екатерина Ивановна Попова (урожденная Репьева, 1900-1976), физиолог растений.

Окончила биолого-почвенный факультет МГУ им. М. В. Ломоносова (1950), дипломница кафедры микробиологии, и аспирантуру (1953). Под руководством академика В. Н. Шапошникова подготовила и защитила диссертацию «Особенности морфологии и обмена веществ сульфатредуцирующих бактерий».

Работала на кафедре биологии почв МГУ с года её основания: ассистент (1953—1961), доцент (с 1961).
Создала единственную в СССР лабораторию биологии дрожжей, где проводились эколого-таксономические исследования природных комплексов дрожжевых грибов.

С 1970 г. читала курс биологии почв на факультете почвоведения. По этому курсу написала учебник «Биология почв» (1983, в соавт. с Г. М. Зеновой), за второе издание которого (1989) была присуждена Ломоносовская премия.
Создала спецкурс по биологии дрожжей для студентов, специализирующихся по почвенной микробиологии. Автор монографии «Биология дрожжей» (1991, 2004, в соавт. с И. Ю. Черновым).

Подготовила более 20 кандидатов наук.

Основные труды (в соавторстве):
 Практическое руководство по биологии почв. М.: Изд-во МГУ, 1971, 120с.;
 Методы выделения и идентификации дрожжей. М: Пищевая промышленность, 1979, 120 с.;
 Почвенные дрожжи. М: Изд-во МГУ, 1987, 80 с.; 
 Биология почв [Текст] / Д. Г. Звягинцев, Бабьева Инна Павловна, Зенова Галина Михайловна, 3-е изд., испр.и доп. - М. : Изд-во Моск. гос. ун-та, 2005. - 445 с. - (Классический университетский учебник). - Библиогр.: с. 439-440. - ISBN 5-211-04983-7
 Биология дрожжей. М: Изд-во МГУ, 1992, 96 с.

Источники 
 Сычева С. А. Женщины-почвоведы. Биографический справочник о российских и советских исследовательницах почв / Под ред. Г. В. Добровольского и Н. Г. Рыбальского.- М.: НИА-Природа, 2003. — 440 с.
 Фото http://soil.msu.ru/biologia-istoria/157-89
Лауреаты Ломоносовской премии МГУ